Hồng Châu (Hưng Yên), een phường van de stad Hưng Yên, provincie Hưng Yên.
 Hồng Châu (Thái Bình), een xã in huyện Đông Hưng, provincie Thái Bình.
 Hồng Châu (Vĩnh Phúc), een xã in huyện Yên Lạc, provincie Vĩnh Phúc

Hong Chau (actrice), een Amerikaans actrice